Giovanni IV, Duca di Bretagna
Giovanni IV d'Etiopia
Giovanni IV del Monferrato
Giovanni IV del Portogallo
 Giovanni IV di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Giovanni IV di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta (776-799)
 Giovanni IV di Alessandria – patriarca calcedoniano di Alessandria (569-579)
 Giovanni IV di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
Giovanni IV di Trebisonda
Giovanni IV Lascaris – imperatore bizantino
Papa Giovanni IV
Giovanni IV bar Agbar - patriarca nestoriano